Kåfjord ili Kåfjorden može značiti:

Finnmark, Norveška 
 Kåfjord, Alta, naseljeno mjesto u sastavu općine Alta.
 Kåfjorden (Alta), fjord u sastavu općine Alta.
 Kåfjord, Nordkapp, naseljeno mjesto u sastavu općine Nordkapp.
 Kåfjorden (Nordkapp), fjord u sastavu općine Nordkapp.

Troms, Norveška 
 Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono, naseljeno mjesto u sastavu okruga Troms.
 Kåfjorden (Troms), fjord u sastavu općine Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono.

Vest-Agder, Norveška 
 Kåfjorden, Vest-Agder ili Kvåfjord, naseljeno mjesto u sastavu općine Lindesnes.
 Kåfjorden (Vest-Agder) ili Kvåfjorden, fjord u sastavu općine Lindesnes.